Bykovski (masculin), Bykovskaya (féminin) ou Bykovskoye (neutre) peut faire référence à :

Personnalités 
, personnalité soviétique,
Sergey Bykovski (1972- ), boxeur biélorusse,
Valeri Bykovski (1934-2019), cosmonaute soviétique.

Lieux 
, a district of Volgograd Oblast, Russia
 (Bykovskaya, Bykovskoye), nom de plusieurs localités de Russie,
, connecté au Léna

Voir aussi